Международный день защиты информации () — праздник, который отмечается с 30 ноября 1988 года по инициативе ACM.

Связано это с эпидемией компьютерного вируса, созданного Робертом Моррисом и запущенного 2 ноября 1988 года в MIT, что привело к массовому заражению компьютеров в сети ARPANET.

В ноябре 1988 года был создан Координационный центр CERT.

Обычно в это время проводятся различные конференции, например , мероприятия по безопасности. Рассматриваются способы защиты от вирусов и самые известные из заражений.

См. также 
 День системного администратора
 День защиты данных
 День программиста
 Всемирный день электросвязи и информационного общества

Примечания

Ссылки 
 30 ноября — Международный день защиты информации 30.11.2016
 30 ноября — Международный день защиты информации 30.11.2016
 Сегодня международный день защиты информации 30.11.2008
 Международный день защиты информации
 CSD — международный день защиты информации | Компьютерра 30.11.2015
 Вчера мир отметил День защиты информации | Все новости мира компьютеров и связи | OSP News | Издательство «Открытые системы» 01.12.2015
 Проект InfoSecurity.ru — 30 ноября — международный день защиты информации 30.11.2010
 Computer Security Day
 Computer Security Day — Fun Holiday

Международные дни
Праздники в сфере IT